A Temporada 2007–08 da Basketball Bundesliga foi a 42.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 2 de outubro de 2007 e 17 de junho de 2008. A equipe do Alba Berlim conquistou seu oitavo título nacional.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2007–08

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2008 no basquetebol
2007 no basquetebol